Самал (Ядія) — стародавня держава на території сучасної Сирії

Самал — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область